Ря́жская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Ряжская улица — улица в Волгограде.
 Ряжская улица — улица в Москве.
 Ряжская улица — улица в Пензе.
 Ряжская улица — улица в Туле.
 Ряжская улица — улица в Челябинске.

Источник: :Яндекс.Карты.